Votum (lat., slib, zaslíbení, přání) může znamenat:

 zaslíbení daru Bohu, viz ex voto
 voličský hlas, viz hlasování 
 votum negativum, viz veto
 separátní votum, např. přehlasovaného soudce